«Ба́рби и драко́н» (, дословно — «Барби в роли Рапунцель») — полнометражный снятый для видео анимационный фильм кинокомпании , второй из серии «Барби».

Сюжет 
Принцесса Рапунцель, в раннем детстве похищенная у родителей женщиной по имени Готел и ничего не знающая о своём происхождении, живёт в башне, скрытой волшебной стеной и расположенной в глубине леса. У неё есть друзья — кролик Гоби и дракониха Пенелопа. Больше всего Рапунцель увлекается живописью. Как-то раз она случайно находит потайной тоннель в близлежащую деревню, где знакомится с юношей. После возвращения домой Рапунцель понимает, что влюбилась в него.

Готел, узнав от своего слуги, хорька Отто, о том, что Рапунцель побывала в деревне, требует от неё имя юноши. Каждый раз героиня отвечает, что не знает. Готел заточает её в башню. С помощью волшебной кисти Рапунцель удаётся снова попасть в деревню, где её вот уже несколько дней ищут стражники принца Стефана — юноши, с которым она познакомилась. Не подозревая об этом, Рапунцель находит Стефана и принимает его приглашение на бал.

Она возвращается в башню, где готовится к балу. В последний момент врывается Готел, обрезает у Рапунцель её длинные волосы и опутывает башню заклинанием. Замаскировавшись под двойника Рапунцель, она прибывает на бал. Тем временем Вильгельм, король соседнего государства, нападает на деревню. Много лет назад у него украли дочь, и он во всём обвиняет Фредерика, короля этой деревни. Готел разнимает всех и рассказывает, что похитила Рапунцель после того, как Вильгельм женился на другой женщине и оставил Готел.

Рапунцель удаётся спастись, и она прилетает на бал. Готел бросается за ней и случайно попадает в портал с изображением башни, которую Рапунцель нарисовала волшебной кистью. Она (то есть Готел) попала в ловушку собственного заклятия и не смогла выбраться. Короли мирятся, а Стефан и Рапунцель женятся.

Титры мультфильма заканчиваются словами Барби: «Любовь и воображение способны изменить мир».

Отзывы 
Критик еженедельника Entertainment Weekly Айлин Клэрк оценила картину на 4 с минусом. В статье «Barbie Returns In Rapunzel» Мойра Маккормик отметила, что мультфильм стал гораздо популярнее своего предшественника, «Барби и Щелкунчик». Скотт Хеттрик написал, что «по сравнению с оригинальной значительно упрощённой сказкой
Братьев Гримм, продюсеры наполнили фильм разнообразными персонажами, сделав его более интересным для детей». Крис Дж. Паркер высоко оценил саундтрек к картине, исполненный Лондонским симфоническим оркестром, однако отметил, что «мультипликация немного неуклюжа». Нил Бакли написал, что «Барби и дракон» был успешным проектом для Mattel.

Роли озвучивали

Информация о русском дубляже 
Мультфильм дублирован студией «СВ-Дубль» по заказу компании «Ракета Релизинг» в 2002 году.
 Режиссёр дубляжа — Сергей Шпаковский
 Переводчик и автор синхронного текста — Янина Костричкина
 Звукорежиссёр — Елена Соколова

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
  
 

Полнометражные мультфильмы США
Мультфильмы США 2002 года
Компьютерные анимационные фильмы Канады
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Мультфильмы США в жанре фэнтези
Барби (анимация)
Мультфильмы о драконах
Мультфильмы о детях
Полнометражные мультфильмы Канады
Компьютерные анимационные фильмы США
Фильмы Канады 2002 года
Фильмы Artisan Entertainment
Фильмы-сказки